Hacktivist bezeichnet:

 einen Cyberaktivisten, siehe Hacktivismus
 eine englische Metal-Band, siehe Hacktivist (Band)